

Воскресенська сільська рада — сільське поселення, Зоринський район, Алтайський край
 Воскресенська сільська рада — сільське поселення, Мелеузівський район, Башкортостан

Воскресенська сільська рада — сільська рада, Запорізька область, Пологівський район
 Воскресенська сільська рада — сільська рада, Запорізька область, Мелітопольський район
 Воскресенська сільська рада — сільська рада, Сумська область, Конотопський район
 Воскресенська сільська рада — сільська рада, Херсонська область, Генічеський район, Іванівська селищна громада
 Воскресенська сільська рада — сільська рада, Херсонська область, Генічеський район, Новотроїцька селищна громада